Scharrel (Neustadt am Rübenberge), dorp in Duitsland
 Scharrel (Saterland), dorp in Duitsland

Zie ook
 Scharreldier